Давид Энох (; 1901—1949) — палестинский, ранее немецкий, шахматист.

Биография 
Родился в 1901 году в Освенциме. После Первой мировой войны иммигрировал в Берлин. Участвовал в 2-х берлинских турнирах (1927 и 1929). В 1933 году репатриировался в Палестину.

Он занял 2-е место после Абрама Бласса в Тель-Авиве на второй Маккабиаде в 1935 году. В составе сборной британской подмандатной Палестины участник 6-й Олимпиады (1935) в Варшаве.

Партия, которую он проиграл в Берлине в 1927 году Арону Нимцовичу, включена в книгу «Моя система» Нимцовича.

Умер в 1949 году.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматисты подмандатной Палестины
Шахматисты Израиля
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии